de chocoladefabrikant Lindt (bedrijf)
een kanaal in Groningen: Lindt (water)

zie ook
Groote Lindt